Saari peut désigner :

Patronymes 
 Arto Saari (né en 1981), skateboarder professionnel
 Donald Gene Saari (né en 1940), mathématicien
 Mohd Fadzli Saari (né en 1983), footballeur malaisien
 Rami Saari (né en 1963), poète, traducteur, linguiste et critique littéraire israélien
 Roy Saari (1945 - 2008), nageur américain

Toponymes 
Saari signifiant  île  en finnois, peut nommer:

 Saari : une ancienne commune de Finlande, en Carélie du Sud
 Saari, le nom finnois de la ville de Pouchkine
 Saari : un village d'Estonie
 Saari, un village d'Eurajoki
 Saari, un village de Salo
 Saari, un village de Kortesjärvi
 Saari, un village de Miehikkälä
 Saari, un village de Mietoinen 
 Saari, un village de Mikkeli
 Saari, un village de Mäntsälä
 Saari, un village de Paimio
 Saari, un village de Tammela

autres
 Saari est le nom d'une langue africaine

Articles connexes

Voir aussi 

Homonymie de localités
Homonymie de patronyme